La Route nationale 127 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 127 en France
 Route nationale 127 en Italie

Voir aussi